dzierżawa (dawniej też: arenda, harenda) – pojęcie z dziedziny prawa cywilnego
 Dzierżawa – wieś w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Siewierz

Przypisy